Бернский союз:

 Бернский союз — официальное название Международного союза страховщиков кредитов и инвестиций (англ. International Union of Credit and Investment Insurers IUCII).
 Бернский союз — неофициальное название объединения стран-участниц Бернской конвенции 1886 года. В 1892 году международные бюро Бернского и Парижского (объединение стран-участниц Парижской конвенции 1883 года) союзов образовали организацию БИРПИ (предшественницу ВОИС).